Rena je ženské křestní jméno nejasného významu a původu. Jméno v hebrejštině znamená radostná, melodie. V japonském přepisu může znamenat herec z Nary. Může být též zdrobnělina řeckého jména Irena.

Známí nositelé 
 Rena D.Callahan, americká doktorka medicíny
 Rena Durham, fotografka
 Rena Jones, muzikantka
 Rena Kornreich, spisovatelka, která přežila Holokaust
 Rena Kubota, japonská kickboxerka
 Rena Mero, americká herečka
 Rena J. Mosteirin, autorka poezie a fikce
 Rena Owen, novozélandská herečka
 Rena Sofer, americká herečka
 Rena Takase, japonská wrestlerka
 Rena Takeshita, japonská modelka
 Rena Vlahopoulou, řecká herečka a zpěvačka

Reference

Externí odkazy 
 
 Thinkbabynames
 Babynames World

Ženská jména